Chemin de traverse fait notamment référence à :

 Chemin de traverse, type de voie ;
 Chemin de Traverse, sentier d'Haren, hameau de la ville de Bruxelles ;
 Chemin de Traverse, lieu fictif dans l'univers de Harry Potter.

Voir aussi